Gabriel González Videla (1898-1980), président du Chili entre 1946 et 1952 ; 
Jorge Rafael Videla (1925-2013), général et homme politique argentin ;
Julio Videla (1944-2020), présentateur de télévision et animateur de radio chilien ;
Santiago Videla (1998-), joueur de rugby à XV chilien.

Homonymie de patronyme